Александр Сергеевич Щербенёв (род. , Краснодар, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань».

Карьера 
В детстве Александр увлекался футболом, плаванием, теннисом, дзюдо, но в возрасте 9 лет решил заниматься баскетболом.

В сезоне 2017/2018 в составе юношеской команды баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Щербенёв стал серебряным призёром первенства ДЮБЛ и был включён в символическую пятёрку «Финала восьми».

В этом же сезоне Щербенёв дебютировал за основную команду «Локомотива-Кубань» и стал победителем Кубка России. В финальном матче против «Нижнего Новгорода» (85:64) Александр провёл на площадке 58 секунд, но результативными действиями не отметился.

В сезоне 2018/2019 Щербенёв играл преимущественно в Единой молодёжной лиге ВТБ. В 33 матчах Александр набирал в среднем 15,4 очка за игру, четырежды попадал в пятёрку лучших игроков месяца (октябрь, ноябрь, декабрь и апрель) и вошёл в символическую пятёрку регулярного сезона.

В составе «Локомотива-Кубань-ЦОП» Щербенёв принимал участие в играх квалификационного раунда Кубка России и в матчах Суперлиги-2. Его средние показатели в 14 матчах составили 11,1 очка и 4,1 передачи.

В составе основной команды «Локомотива-Кубань» Щербенёв принял участие в 8 матчах Единой лиги ВТБ и Еврокубка.

Сезон 2019/2020 Щербенёв провёл в аренде в «Спартаке-Приморье».

В сентябре 2020 года Щербенёв перешёл на правах аренды в «Уралмаш», с которым стал серебряным призёром Суперлиги-1.

В сентябре 2022 года Щербенёв был включён в символическую пятёрку Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Сборная России 
В апреле 2018 года Щербенёв принял участие в турнире Альберта Швейцера в составе сборной России (до 18 лет). На этом турнире российская команда заняла 4 место, уступив в матче за бронзовые медали сборной Италии (78:89).

В августе 2018 года Щербенёв был включён в состав сборной России (до 18 лет), для участия в чемпионате Европы. В матче за 3 место сборная России уступила Франции со счётом 70:79.

Летом 2019 года Щербенёв принял участие в чемпионате мира (до 19 лет), где в составе молодёжной сборной России занял 5 место.

В мае 2021 года Щербенёв принял участие в просмотровом лагере для кандидатов в сборную России.

В июне 2022 года Щербенёв принял участие в Открытом лагере РФБ для кандидатов в сборную России не старше 25 лет, проходящих в возрастные рамки для участия в студенческих соревнованиях.

Достижения 
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2020/2021
  Обладатель Кубка России: 2017/2018
  Серебряный призёр ДЮБЛ: 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Страница спортсмена на sports.ru
 Страница спортсмена на spartakbasket.ru
 Страница спортсмена на slamdunk.ru
 Страница спортсмена на s-cdn.sportbox.ru

Баскетболисты России
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «СШОР-Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Уралмаш»